Wiskitki est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Wiskitki, dans le powiat de Żyrardów 
 du village de Wiskitki, chef-lieu de cette gmina